Merida eller Mérida har flere betydninger:

Stednavne 
 Mérida (delstat) – en delstat i Venezuela
 Mérida, Filippinerne – en kommune i provinsen Leyte i Filippinerne
 Mérida, Mexico – hovedstaden i delstaten Yucatán i Mexico
 Mérida, Spanien – hovedstaden i regionen Extremadura i Spanien
 Mérida, Venezuela – hovedstaden i delstaten Mérida i Venezuela

Andre betydninger 
 Merida Cykler – taiwanesisk cykelproducent